Билль (; от среднев. ) — слово, означавшее первоначально рукопись, грамоту и получившее впоследствии в английском юридическом языке весьма разнообразное значение: под ним стали понимать разные бумаги, относящиеся к администрации, торговле, судопроизводству и т. п. Главным образом под биллем разумеют предложение об издании нового закона или постановления, вносимое в одну из палат, или же, в наиболее обширном смысле — сам закон или постановление.

Также заёмные письма называются меновыми Б. — В. of exchange, купчие на движимое имущество, по совершении которых, по английскому праву, право собственности тотчас же переходит на покупателя — B. of sale, фактура и росписи отправляемых товаров — В. of lading; обвинительный акт — В. of indictment; судебная жалоба — В. of complaint, судебный протокол — В. of chancery. Когда большое жюри признает, что известное уголовное обвинение подлежит разбору ассизов, то издаёт об этом так называемый true В., в противном случае оно признает обвинение неосновательным (Not found). В прежнем английском судопроизводстве, в тех случаях, когда судья, излагая дело присяжным неправильно, по ошибке или с умыслом неправильно применял или толковал закон, сторонам предоставлялось право требовать от него приложения своей печати к так называемому В. of exception, последствием чего является перенос дела в высшее судебное установление. Мидльсекским Б. (В. of Middlesex) называли приказ суда королевской скамьи (Court of the King’s Bench) шерифу Мидльсекского графства, не входившего в состав округов Вестминстерских судов, о приводе в определённый срок обвиняемого для разбора дела в Вестминстер.

История парламентских биллей 
История Б. связана с развитием парламента, а главным образом палаты общин. До воцарения Ланкастерского дома палата общин сравнительно с палатою лордов занимала низшее положение и её влияние на государственное управление было весьма незначительно. Первоначально, как города так и мелкие землевладельцы (country gentry) смотрели на право представительства, как на тяжелую обязанность, нередко покупали грамоты, увольнявшие от присылки депутатов, а иногда брали с последних залоги в обеспечение явки. С другой стороны общины заранее соглашались на то, что королю угодно будет приказать по совещании с великими и мудрыми особами его совета. Такое положение дел не могло не принижать значения нижней палаты и давало королям возможность нередко нарушать народные права. Так, Эдуард III раз даже сам назначил депутатов, а в 1347 году все налоги были вотированы одними лордами.

С вступлением на престол Ланкастеров значение нижней палаты возрастает, она получает право законодательного почина. Ранние общины излагали свои желания законодательных реформ в особых прошениях (петициях), утверждение, изменение или совершенное устранение которых вполне зависело от короля. Обыкновенно, если король предполагал отказать в таком ходатайстве, он отвечал формулою: «le Roy s’aviser», то есть что он посоветуется об этом с своим советом. Уже со времён Эдуарда III общины начинают понимать эту формулу вежливого отказа в её буквальном смысле и повторяют свои требования, если они не исполнялись по истечении определённого промежутка времени. Однако, в течение всего этого царствования все заявления общин являются все ещё прошениями, и просительная форма их редакции сохраняется даже после облечения их в законную силу путём королевского утверждения, выраженного формулой: «le Roy le veult» (король этого желает).

Со второго же года царствования Генриха IV общины стали заявлять неудовольствие на то, что король, утверждая представленные ему в форме петиции законодательные проекты, часто изменял их содержание, что вызвало в 1415 году издание постановления, по которому ни один закон не мог быть впредь издаваем без согласия общин, к представляемым последними петициям нельзя было делать каких-либо прибавок или урезок, а следовало лишь или принимать их всецело, либо совсем отвергать. С тех пор заявляемые общинами ходатайства обратились в билли, то есть предлагаемые общинами на утверждение правительственной власти законопроекты, и установилось деление законодательных актов на две категории, именно статуты (statutes) — законы, обусловленные согласием парламента и Риты (writ — грамота, указ) — распоряжения, зависящие от самоличного усмотрения короля, называемые в старину также ассизами (assises) или конституциями (constitutions). Издание и отмена последних предоставлялись королю в тех случаях, когда дело шло не об установлении или отмене нового законодательного начала, а лишь о надлежащем применении или приведении в исполнение существующего закона; в этих пределах воля его получала законодательную силу даже до момента внесения её в палату, но распоряжения эти стояли в зависимости от законодательной власти парламента, могущего парализовать их силу изданием нового закона, в отмену разъясненного королевским постановлением, и потому имели лишь временный характер. Таким образом установилось ясное разграничение между законодательною и исполнительною властью с предоставлением первой парламенту, а второй королю. Это начало так глубоко укоренилось в государственной жизни Англии, что наступившая затем эпоха развития абсолютизма, сделавшая парламент послушным орудием королевских стремлений, не в силах была его поколебать, а все политические и религиозные смуты и перевороты, закончившиеся революцией 1688 года, способствовали лишь окончательному его торжеству.

В течение XVIII столетия значение английского парламента всё более и более увеличивается, причём главная руководящая роль переходит на сторону нижней палаты. Параллельно этому усиливается законодательная деятельность парламента, доказательством чего служит возрастающее количество датированных им законоположений. Так, в царствование Вильгельма III и Марии II (1688—1702) было вотировано 783 статута; в царствование Анны (1702—1714) — 949; Георга (1714—1727) — 758; Георга II (1727—1760) — 2791; Георга III (1760—1820) — 14800; Георга IV (1820—1830) — 3223; Вильгельма IV (1830—1837) — 1862.

Билли частные (private В.) или общественные (public В.) 
 
Билли бывают двух родов: частные (private В.) или общественные (public В.). Первые являются законодательными актами, относящимися к юридической жизни частных лиц или учреждений и издаваемыми по их о том просьбе, которая представляется той или другой палате одним из её членов. Первым таким частным Б. считают парламентский акт 1266, которым под угрозою духовных и светских наказаний воспрещалось почитать святым или праведником графа Лей честерского, умершего в отлучении от церкви. В старину такого рода Б. рассматривались первоначально палатою в полном составе, причём высказаться за или против данного Б. могли все её члены; затем палата для этой цели стала назначать комиссии, состав которых часто менялся. В XVII ст. частные Б. обсуждались в "открытых комитетах:, то есть таких, в которых могли участвовать по своему усмотрению все члены как нижней, так и верхней палаты. В 1839 этот открытый комитет был заменен выборным, а в 1855 доступ в него был закрыт всем тем, которые были заинтересованы в проведении данного билля и наконец число его членов было ограничено четырьмя, причём голосу председателя давался перевес в случае разделения голосов поровну. Многочисленность этих частных Б. (в нынешнем веке парламентом было вотировано около 20000) заставила парламент отказаться от обсуждения известных их категорий, предоставив административным органам право издавать в известных случаях свои по этим предметам распоряжения, из которых одни должны были быть утверждаемы парламентом, другие получали обязательную силу, если в продолжение определённого срока не были им отменены. С 1868 стали различать два вида частных Б.: местные и личные. Все представленные парламенту частные Б. распределяются обыкновенно поровну между обеими палатами, причём однако в палату общин поступают непременно те из них, которые имеют отношение к раскладке и взиманию налогов, в палату же лордов — все Б., касающиеся восстановления чести. Публичными биллями (public bills) называются те, которые имеют в виду общественные нужды целого народа и касаются вопросов общего законодательства и государственного управления. Инициатива подобных Б. принадлежит обеим палатам и каждому из их членов. Король, имеющий право издавать указы по предметам, относящимся к предоставленной ему исполнительной власти, должен обращаться к парламенту всякий раз, когда он предполагает изменить писанный закон или обычай, установить наказуемость какого-либо преступного деяния или наложить на граждан какую-либо повинность. Это право законодательного почина представитель верховной власти осуществляет путём указания в тронной речи, произносимой или прочитываемой при открытии каждой парламентской сессии, на те законопроекты, которые предполагается подвергнуть обсуждению парламента, или же посредством сообщения этих законопроектов в особых посланиях, адресованных в течение сессии той или другой, или же обеим вместе палатам. Министрам, как членам нижней палаты, также принадлежит право представления своих проектов хотя бы последние и не были намечены в тронной речи. Отдельные члены той или другой палаты на практике редко непосредственно пользуются правом инициативы ввиду того, что если министерство одобряет их предположение, то лучшим средством проведения его является предоставление внесения соответствующего билля самому министерству, если же последнее не одобряет его, то достижение цели возможно лишь в том случае, когда палата готова низвергнуть министерство. Если Б., предложенный одним из членов палаты не оспаривается министерством. но и не поддерживается им, то он обсуждается палатой по средам, причём в эти дни заседание обязательно закрывается в шесть часов и заранее назначены на каждый из них подлежащие обсуждению билли, почему билль, недатированный в день обсуждения, откладывается до следующего дня, то есть в сущности до следующей сессии. Каждая из палат возбуждает законодательные вопросы, или постановляя, что относящийся к какому либо предмету Б. должен быть представлен на её обсуждение, или принимая вотированную ею резолюцию и определяя, что ей должна быть дана законная сила, или же уполномочивая председателя комитетов внести Б., представление которого было ему поручено комитетом. Чаще всего однако составлению законопроекта предшествует особое исследование, возбуждаемое то правительством, назначающим для этого королевскую комиссию, то одною из палат или же обеими вместе, сообща избирающими для этой цели смешанную комиссию. Пэры, не входящие в состав членов палаты лордов, могут присутствовать в подобных заседаниях, но без права голоса, точно также как и члены палаты общин — на заседаниях назначаемых ею комиссий. Допущение посторонних лиц при выслушивании показаний свидетелей зависит от усмотрения комиссии, но совещания её обязательно должны происходить при закрытых дверях. Комиссия вправе допрашивать в качестве свидетелей членов другой палаты лишь с разрешения последней. После достаточного исследования подлежащего обсуждению вопроса председатель комиссии изготовляет свой доклад и ряд предполагаемых резолюций, которые раздаются всем членам. Последние обсуждают и вотируют сначала каждую из них в отдельности, а затем всю их совокупность, после чего задача комиссии считается исполненною и она сама собой упраздняется. Всякий билль может быть представлен той или другой палате, хотя Б. касающиеся налогов поступают непременно в нижнюю палату, билли же, относящиеся до привилегий или порядка производства той или другой палаты, рассматриваются первоначально той из них, которая в том заинтересована. Что касается самого порядка обсуждения и голосования билля, то необходимо заметить, что производство это в общих чертах одинаково в обеих палатах. Оно заключается в следующем: один из членов палаты общин сообщает последней, что он намерен в определённый день обратиться к ней с ходатайством о разрешении ему внести Б.; это ходатайство (Motion) излагается устно, и если оно уважено, Б. вносится в палату, которая, распорядившись о напечатании его, назначает день первого чтения, после которого обсуждается и вотируется принципиальный вопрос о принятии Б. или устранения его в целости, не входя в рассмотрение отдельных его частей и положений, и, в случае принятая его в общих чертах, назначается день второго чтения. В этот день обсуждаются отдельные части и подробности билля, что предварительно поручается особой комиссии, а затем в более важных случаях ещё и «комитету» (comitee), в который превращается палата в полном своём составе, председательствует же вместо спикера, принимающего участие в прениях и голосовании особое, состоящее на жаловании и юридически образованное лицо (chairmen). Рассмотренный комитетом билль со всеми сделанными в нём изменениями и дополнениями (amendements) снова поступает на обсуждение палаты. Если последняя находит нужным внести в редактированный комитетом Б. значительные изменения или дополнения, то возвращает его в комитет; если же она соглашается с его редакцией или вводить лишь незначительные изменения или дополнения, то распоряжается о переописании билля большим шрифтом на пергаменте (engrossed) и назначает день третьего чтения, после которого, если Б. принят большинством палаты, он вносится клерком в палату лордов. Вотированные же после третьего чтения дополнения переписываются на отдельном листе пергамента (rider), который приобщается к первому. Палата лордов немедленно заслушивает его в первом чтении, но не обсуждает до тех пор, пока кто-нибудь из лордов в одну из двенадцати ближайших сессий не предложит назначения второго чтения. Если в означенный срок этого не последует, то Б. устраняется. После второго чтения палата предписывает рассмотрение Б. в комитете лордов, а затем он снова возвращается в палату и вотируется после третьего чтения. Если верхней палатой вводятся в принятый палатою общин текст билля какие либо изменения, то таковые сообщаются последней и вотируются ею каждое в отдельности. Если изменения приняты, то Б. возвращается в палату лордов, в противном случае назначается комиссия, на обязанность которой возлагается выяснить мотивы отказа от принятия всех или некоторых изменений. Если после сего верхняя палата, обсудив представление нижней, отказывается от своих изменений, то Б. поступает на утверждение короля, в случае же разногласия между палатами он считается провалившимся (dropped). Королевское утверждение, придающее Б. законную силу, сообщается лично или письменно с приложением большой королевской печати. Письменная форма утверждена была в первый раз применена Генрихом VIII к Б осуждавшему королеву Екатерину. Словесное утверждение даётся королём в заседании верхней палаты, куда приглашаются и члены палаты общин в котором прочитывается Б., утверждённый королевским решением, выражаемым древними норманном и французскими формулами, различными, смотря по содержанию данного Б. Так, публичный Б. утверждается словами: «Le roye (la reine) ie veult» (король или королева этого желает), частный Б. — «Soit fait comme il est desire» (да будет сделано, как этого желают), Б. устанавливающий какие-либо налоги и повинности (Money В.) — «Le roye (la reine) remercie ses loyals snjets, accepte leur benevolence et ainsi le venit» (король или королева благодарит своих верных подданных, принимает их добровольное приношение и желает того). Вежливой формулой отказа в утверждении осталась по-прежнему «le roye s’aYisera». Правом не утверждения Б. особенно часто пользовалась королева Елисавета, устранившая однажды 48 Б. в одну сессию, впоследствии (1792) его осуществлял Вильгельм III по отношению к Б. о трёхлетнем сроке парламента, который, однако, был им утверждён в 1794 году. В большинстве случаев правительство стремится к достижению своих целей путём обеспечения себе большинства голосов в обеих палатах в обыкновенно устраняет не одобряемые им Б., добившись неблагоприятного для них голосования верхней палаты. Для вносимых министрами Б. по важнейшим вопросам обыкновенно заранее испрашивается высочайшее утверждение. Отдельные Б. называются обыкновенно по предмету, составляющему их содержание. Некоторые из них приобрели особенную известность в истории, благодаря той важной роли, которую они играли в религиозной и политической жизни народа. К числу последних, между прочим, принадлежат: Б. шести статей, Б. тридцати девяти статей, Б. прав и Б. реформы.

См. также 
 Законопроект

Литература 

 

История Англии
Документы
Источники права